Рудолф има више значења:
 Рудолф, име
 Рудолф (Охајо)
 Рудолф (Висконсин)
 Рудолф (бенд)